Il doppio del torneo di tennis Wrexham Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Stefano Pescosolido e Gianluca Pozzi che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Aisam-ul-Haq Qureshi 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Daniele Bracciali /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
 Michael Kohlmann /  Alexander Peya (semifinali)

 Tuomas Ketola /  Kyle Spencer (quarti di finale)
 Luke Bourgeois /  Oliver Marach (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wrexham Challenger 2002